Weidenau kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vidnava, ort, Olomouc, 
 Vidnova, vattendrag, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar